Jean Louis Albert Linard, né le  à Limoges et mort le 25 novembre 1952  à Paris, est un général français.

Polytechnicien, il rejoint l'artillerie. À la demande des Américains, il est le signataire d'un rapport prônant le traitement raciste des afro-américains venus en France combattre pendant la Grande Guerre.

Decoration

Références 

Général français du XXe siècle
Élève de l'École polytechnique
Commandeur de la Légion d'honneur